Faber (ofici), treballador encarregat de fabricar o buscar algun tipus de material a l'antiga Roma
 Faber-Castell
 Andreas Faber-Kaiser
 Basili Faber (1520, Żary - 1576, Erfurt), teòleg i escolàstic luterà 
 François Faber

 Jean Jacques Faber (Hosingen, 1751 - 1825), polític luxemburguès 

 Relació Faber-Jackson, relació entre la lluminositat d'una galàxia el·líptica i la seva dispersió de velocitats per al càlcul de la seva distància
 Residència Faber

 Will Faber (Saarbrücken, Imperi Alemany, 1901 — Barcelona, 1987), pintor, il·lustrador i dissenyador gràfic alemany